Силуан:
 Силуан (имя) — имя собственное латинского происхождения.
 Силуан — апостол от семидесяти.
 Силуан — епископ Крутицкий Русской церкви.

 Силуан Афонский (1866—1938) — афонский монах, почитается в Православной церкви как святой в лике преподобных.

 Силуан (Вьюров) (род. 1972) — епископ Колпашевский и Стрежевской Русской православной церкви.
 Силуан (Глазкин) (род. 1969) — епископ Лысковский и Лукояновский Русской православной церкви.
 Силуан (Ливи) (род. 1947) — епископ Лунийский старостильной ИПЦ Греции (Синод Хризостома), экзарх Италии.
 Силуан (Мракич) (род. 1979) — епископ Австралийский и Новозеландский Сербской православной церкви.
 Силуан (Муса) (род. 1967) — митрополит Джубейльский и Батрунский Антиохийской православной церкви, ипертим и экзарх Гор Ливанских.
 Силуан (Мэнуйлэ) (род. 1971) — епископ Венгерский Румынской православной церкви.
 Силуан (Никитин) (род. 1986) — архиерей Русской православной церкви, епископ Петергофский; ректор Санкт-Петербургской духовной академии.
 Силуан (Онер) (род. 1970) — митрополит Британский и Ирландский Антиохийской православной церкви.
 Силуан (Фотинеас) (род. 1978) — епископ Синопский Константинопольской православной церкви.
 Силуан (Хараим) (1945—2011) — архимандрит Русской православной церкви, наместник Успенского Второ-Афонского мужского монастыря Пятигорской и Черкесской епархии.
 Силуан (Чорней) (род. 1980) — епископ Герцаевский Украинской православной церкви (Московского патриархата).
 Силуан (Шаларь) (род. 1977) — архиерей Русской православной церкви, епископ Орхейский, викарий Кишинёвской епархии.
 Силуан (Шпан) (род. 1970) — епископ Итальянский Румынской православной церкви.

 Местное названия части Иерусалима — Силоамский водоём (водоём Шилоах), где нашли Силоамскую надпись.

См. также 
 Силуян (имя)
 Сильван (значения)
 Силуанов